foi uma peça de teatro dirigida por Yohida Ken e apresentada pela BS-TBS. A peça de teatro contou com a participação dos membros das Morning Musume e decorreu de 11 a 20 de Junho de 2010 no teatro GINZA em Tóquio, e os últimos espetáculos foram de 25 a 27 de junho no teatro BRAVA! em Osaka, no Japão.

História 
A História é acerca do amor de família entre um pai e uma filha no mundo do espetáculo.

Protagonistas 
 Morning Musume
 Takahashi Ai
 Niigaki Risa
 Kamei Eri
 Michishige Sayumi
 Tanaka Reina
 Mitsui Aika
 Junjun
 Linlin
 Outros
 Kato Noriko
 Takuro Tatsumi
 Nakajima Saki (C-ute) 
 Mori Saki (Hello! Pro Egg)
 Sano Kaori (Hello! Pro Egg)

Curiosidades 
 Durante o mês de Março, em 2010, foram feitas audições nas cidades de Sapporo, Tóquio, Nagoya, Osaka e Fukuoka, para encontrar uma actriz para interpretar um papel na peça de teatro. Mais tarde foram anunciadas 5 vencedoras desta audição: Katou Yuumi, Sayashi Riho, Hijikata Honoka, Minami Nene e Yamada Natsuko.
 O produtor da peça de teatro postou no seu blogue pessoal que achava que Takahashi Ai era uma excelente atriz e que iria acompanhar os próximos trabalhos dela

Ligações externas 
   Site da audição JC&JK
   Blogue do produtor da peça

Hello! Project